Mowgli (ang. Mowgli: The New Adventures of the Jungle Book, 1998) – amerykański serial dla młodzieży emitowany niegdyś w Polsce w telewizji ZigZap.

Fabuła 
Mowgli to dziki chłopiec wychowany przez wilki. Mieszka w dżungli a jego przyjaciele to zwierzęta: niedźwiedź, pantera i małpka. Nahbiri po śmierci matki przyjeżdża do Indii, do ojca, który jest tam lekarzem. Poznaje Mowgliego, gdy ten ratuje ją przed atakiem tygrysa. Chociaż Mowgli nie umie mówić ani nie wie nic o świecie ludzi zaprzyjaźnia się z dziewczynką i razem mają mnóstwo przygód.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 1998